Subotica peut désigner :

Toponymes 
en Bosnie-Herzégovine
Subotica, un village situé sur le territoire de la Ville de Banja Luka, dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Mala Subotica, une municipalité située dans le comitat de Međimurje ;
en Serbie
Subotica, une ville et une mucipalité située dans la province autonome de Voïvodine, district de Bačka septentrionale ;
Subotica, un village situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina ;
Subotica, un village situé dans la municipalité de Koceljeva, district de Mačva ;
Subotica, un village situé dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje.

Autre 
Subotica, un cheval de course français, vainqueur du Prix de l'Arc de Triomphe en 1992.

Voir aussi 
Banatska Subotica